warstwa – w geologii,
 warstwa – element protokołu komunikacyjnego,
 warstwa społeczna

matematyka
 warstwa – inna nazwa klasy abstrakcji,
 warstwa – w teorii grup,
 warstwa – w algebrze liniowej.

 wiele innych haseł rozpoczynających się od warstwa, warstwy itp.